Olaszország
Rodengo, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
Rodengo-Saiano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében